Constantijn de Grote
Constantijn I van Schotland
Constantijn I van Georgië
Constantijn I van Imeretië
Constantijn I van Griekenland
Paus Constantijn I
Constantijn I (patriarch), patriarch van Constantinopel